Let’s Get It Started – album MC Hammera z 1988
 Let’s Get It Started – singel MC Hammera z 1988
 Let’s Get It Started – singel Black Eyed Peas z 2004